Стрижка — волосы на голове человека (или шерсть собак и кошек), подстриженные и уложенные определённым образом. Также стрижкой называют процесс состригания волос или шерсти.